EHF Kup pobjednica kupova je godišnje klupsko natjecanje u rukometu za žene. Natjecanje vodi Europska rukomotna federacija (EHF), koja je natjecanje preuzela 1993. od Međunarodne rukometne federacije (IHF), koja je natjecanje vodila od prve sezone - 1976./77. Klubovi se u KPK plasiraju kao osvajačice nacionalnog kupa (ili finalistice, ako su se osvajačice plasirale u Ligu prvakinja), ili nakon eliminacije iz Lige prvakinja.

Pobjednice i finalistice 
 rezultat podebljan - utakmica pobjednika doma
 rezultat normalne debljine - utakmica pobjednika u gostima
 rezultat u kurzivu - utakmica na neutralnom terenu

Poveznice i izvori 
 eurohandball.com, stranica natjecanja 
 todor66.com, arhiva Kupa pobjednika kupova u rukometu za žene

KPK
Međunarodni kupovi
Rukometni kupovi